Rupià kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rupià (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Rupià (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar